Michael Wilson (1914-1978), sceneggiatore statunitense
 Michael Wilson (n. 1960), ciclista australiano
 Michael Wilson (n. 1959), cestista statunitense
 Michael Wilson (n. 1971), cestista bahamense
 Michael Wilson (n. 1964), regista televisivo statunitense
 Mike Wilson (n. 1980), ex calciatore neozelandese